A Temporada 2017-18 da Liga dos Campeões da FIBA foi a 2ª edição da competição continental masculina organizada pela FIBA Europa, sucursal da Federação Internacional de Basquetebol. 

A equipe do AEK Atenas da Grécia conquistou seu primeiro título e a vaga para disputar a Copa Intercontinental de Basquete de 2019.

Equipes participantes

Primeira Qualificação 

|}

Segunda Qualificação 

|}

Terceira Qualificação 

|}

Temporada Regular

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Cruzamentos

Final Four

Semifinais 
4 de maio, O.A.C.A., Atenas

|}

Decisão do 3º colocado 
6 de maio, O.A.C.A., Atenas

|}

Final 
6 de maio, O.A.C.A., Atenas

|}

Colocação final

Artigos Relacionados 
 Temporada 2017-18 da Liga ACB
 Temporada 2017-18 da VTB United League
 Temporada 2017-18 da Liga Turca de Basquetebol
 Bundesliga (basquete) de 2017-2018

Ligações Externas 
 Sítio oficial da competição
 Página no EUROBASKET.com

Liga dos Campeões da FIBA